De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2018 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 22 april 2018 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP 
Cal Crutchlow kreeg een tijdstraf van 2,7 seconden omdat hij een bocht afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Amerika's